Urizaharra / Peñacerrada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Urizaharra / Peñacerrada (ort), Baskien, Araba / Álava, 
 Urizaharra / Peñacerrada (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar